Спин може да се отнася за:
 Спин – величина във физиката на елементарните частици
 Синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) – инфекциозно заболяване
 Спин (списание) – американско списание
 Спин (програмен език) – компютърен програмен език от високо ниво
 Спин (операционна система) – операционна система
 Спин (Брейк денс) – трик в Брейк денс

Вижте още 
 Маймунски имонодефицитен вирус – СПИН при маймуните
 Имонодефицитен синдром при котките – СПИН при котките